Forges d'Angosse : nom donné après la Révolution aux forges de la vallée de l'Ouzom.
 Domaine d'Angosse : nom du vaste domaine foncier contenant notamment les forges d'Angosse et la mine de Baburet.

Patronyme 

 Armand d'Angosse, né en 1776 et décédé en 1852, est un maître de forges et homme politique français.
 Casimir d'Angosse, né en 1779 et décédé en 1838, est un homme politique français.
 Charles d'Angosse, né en 1774 et décédé en 1835, est un maître de forges, administrateur et homme politique français.
 Jean-Paul d'Angosse, né en 1732 et décédé en 1798, est un militaire, maître de forges et homme politique français.
 Clarissa d'Angosse, écrivain français.